«Флейтист» — картина Эдуара Мане, написанная в 1866 году.

Во время путешествия по Испании в 1865 году, Мане посетил Прадо, познакомившись с работами Диего Веласкеса, произведшими на него большое впечатление. В письме Анри Фантен-Латуру Мане писал о портрете Пабло де Вальядолида: «Пожалуй, самая удивительная из всех картин — это портрет известного актёра времён Филиппа IV. Фон в ней исчезает, и остаётся лишь воздух вокруг человека». Вернувшись во Францию, художник приступил к работе над картиной, изображающей полкового флейтиста в униформе испанской армии на нейтральном фоне.

Подражая Веласкесу, Мане придал фону небольшую глубину с еле различимым переходом вертикальной плоскости в горизонтальную. Согласно искусствоведу Петеру Хайнцу Файсту этим он продемонстрировал красоту «декоративного эффекта крупной одиночной фигуры с подчёркнутым контуром на фоновой поверхности». Персонаж, выполненный в технике импасто с ограниченной палитрой и резко контрастирующий с монохромным фоном картины, выглядит реалистичным, выразительным и полным жизненной силы. Влияние Веласкеса также проявилось в выборе персонажа — им стал юный музыкант оркестра Императорской гвардии «с повадками испанского гранда», которого прислал майор Ипполит Лежон, знакомый Мане. Леон Леенхофф и Викторина Мёран, сходство с которыми заметно в лице и фигуре мальчика, также могли служить натурщиками при создании картины.

Картина, названная «Флейтист», была отклонена жюри Салона 1866 года. Возмущённый решением судей Эмиль Золя, один из первых почитателей таланта Мане, опубликовал в газете «Эвенман» ряд хвалебных статей о реалистичности и актуальности его живописи, где в частности писал, что из всех картин художника предпочитает именно эту:

По примеру Гюстава Курбе художник на собственные средства устроил показ своих работ рядом со Всемирной выставкой 1867 года, включая «Флейтиста», высмеянного массовой прессой за необычное художественное оформление с отсутствующим фоном.

В 1872 году «Флейтиста» приобрёл Поль Дюран-Рюэль. С 1873 по 1893 год картина принадлежала композитору Жан-Батисту Фору, приятелю Мане, после чего вновь оказалась в собственности Дюран-Рюэля. Последним частным владельцем «Флейтиста» был граф Исаак де Камондо, после смерти которого в 1911 году она согласно завещанию перешла в собственность французского правительства. С 1914 по 1947 год картина экспонировалась в Лувре, после чего была перемещена в галерею Жё-де-Пом вместе с другими произведениями импрессионистов и постимпрессионистов. В 1983 году картина была включена в состав крупной ретроспективы работ Мане, проводившейся в Большом дворце к 100-летию со дня смерти живописца. С 1986 года и по сей день хранится в 14 зале музея Орсе.

Примечания 

Детские портреты XIX века
Картины Эдуарда Мане
Картины из собрания музея Орсе
Музыка в изобразительном искусстве
Картины из собрания Исаака де Камондо